Список глав Сальвадора включает в себя лиц, являвшихся таковыми в Сальвадоре с момента обретения страной независимости от испанской короны, включая периоды её включения в состав мексиканской империи Итурбиде () и вхождения в состав Соединённых провинций Центральной Америки (1824—1825) и Федерации Центральной Америки (1825—1840) ().

В настоящее время главой государства и правительства является Президе́нт Респу́блики Эль-Сальвадо́р (), неофициально — Президе́нт Сальвадо́ра (). В соответствии с действующей конституцией срок полномочий президента начинается 1 июня после даты избрания и в этот день истекает срок полномочий предыдущего президента. Срок полномочий как президента, так и вице-президента Сальвадора составляет пять лет, без права переизбрания.

Применённая в первом столбце таблиц нумерация является условной. Также условным является использование в первых столбцах цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В случае, если продолжающиеся полномочия главы государства имели различный характер и основания (например, единый срок нахождения во главе государства лица, исполняющего обязанности временно до периода конституционных полномочий), это показано раздельно. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры или иные основания, по которым лицо стало главой государства. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий, или их принадлежность к вооружённым силам, когда они выступали как самостоятельная политическая сила.

Резиденцией главы государства является  ().

Провинция Сан-Сальвадор (1821—1823) 

В колониальный период современная территория Сальвадора входила в состав генерал-капитанства Гватемала, составляя  () и  (). В мае 1820 года испанские кортесы подняли статус интенденсий до провинциального, объявив интендантов () политическими главами () провинций.  года провинциальная депутация () генерал-капитанства по инициативе генерал-капитана и генерал-интенданта  приняла Акт о независимости Центральной Америки от испанской монархии, предложив подчинённым провинциям, в их числе и Сан-Сальвадору, направить делегатов на общий конгресс для решения вопроса о суверенитете или присоединении к мексиканской империи. В Сан-Сальвадоре известия о создании провинции и созыве конгресса пришли одновременно  года; последний интендант Педро Баррьере уступил полномочия назначенному Гайнсой
губернатором провинции Хосе Матиасу Дельгадо, прославившемуся своим  Центральной Америки, сделанным 5 ноября 1811 года. К началу 1822 года были получены ответы муниципалитетов, большинство которых заняло промексиканскую позицию, и  года созданная Гайнсой временная консультативная хунта приняла декларацию о присоединении провинций Гватемалы к Мексике. В ответ в Сан-Сальвадоре  года Дельгадо сформировал правящую хунту Сан-Сальвадора и заявил об отделении от Гватемалы и тем самым от империи. В мае 1822 года в Гватемалу вступили направленные императором Агустином I войска под командованием Висенте Филисолы, которому  года Гайнса передал полномочия и отбыл в Мехико; в июле 1822 года мексиканский конгресс одобрил присоединение центральноамериканских провинций. Подавив сопротивление сальвадорцев, Филисола принял  года их присягу императору Агустину I, завершив аннексию, однако уже  года император бежал в Европу.

 года Филисола принял решение созвать предусмотренный Актом о независимости 1821 года конгресс провинций.  года Филисола, оставив вместо себя Фелипе Кодальоса, отбыл в Гватемалу;  года Кодальос был свергнут сторонниками сальвадорской независимости, создавшими Консультативную хунту.  года Мариано Прадо, входивший в состав хунты, был избран верховным политическим главой провинции (). Созванный Филисолой конгресс открылся  года под председательством Дельгадо, сразу признав присоединение к Мексике незаконным и насильственным.  года была принята Декларация о полной независимости Центральной Америки, а конгресс было решено объявить . Наконец,  года было заявлено о создании Соединённых провинций Центральной Америки (, также Республика Центральной Америки, ) в составе Гватемалы, Сан-Сальвадора и Никарагуа. С 13 по 22 декабря 1823 года алькальдия Сонсонате была объявлена присоединённой к провинции Сан-Сальвадор.

 года центральноамериканская ассамблея приняла решение распространить представленный редакционной комиссией текст  с целью получения замечаний или предложений провинций. Хотя эти основы являлись только схемой будущей конституции, в Сан-Сальвадоре поспешили созвать учредительный конгресс и принять  года свою конституцию в соответствии с этими основами, по которой провинция была реорганизована в Государство Сальвадор (), его главой ()  года был избран Хуан Мануэль Родригес.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц в период включения страны в состав Мексики.

В составе Соединённых провинций и Федерации (1824—1840) 
 Этот раздел о главах Сальвадора — государства в составе Соединённых провинций Центральной Америки (1824—1825) и Федерации Центральной Америки (1825—1838).О главах федеративного государства см. Список глав союзов центральноамериканских государств.

 года центральноамериканская ассамблея утвердила , по которой страна получила название Федерация Центральной Америки (), при этом в официальных документах повсеместно использовалось название Федеративная Республика Центральной Америки (), оно же было указано на гербе страны. В тот же день к союзу присоединился Гондурас. Избранный сальвадорской Конституционной ассамблеей главой государства Хуан Мануэль Родригес после вступления в силу конституции и проведения в соответствии с ней первых выборов верховного главы и вице-главы государства, сложил с себя полномочия  года перед Мариано Прадо (вице-главой, до инаугурации верховного главы Хуана Висенте Вильякорты). После отставки Вильякорты полномочия вновь перешли к Прадо, до избрания  года сторонника консервативных взглядов Хосе Марии Корнехо, противостоявшего стоявшим во во главе федерации либеральным политикам, пришедшим к власти в результате гражданской войны, когда либеральная  под командованием Франсиско Морасана  года она заняла федеральную столицу Нуэва-Гватемала-де-ла-Асуньон;  года Морасан  новым президентом Союза. В Сальвадоре после избрания новыми верховным главой Прадо и вице-главой Хоакина де Сан-Мартина новым властям пришлось столкнуться с массовыми беспорядками и индейским восстанием во главе с Анастасио Акино, охватившим страну в январе—апреле 1833 года. В октябре 1833 года столица федерации была перенесена в Сонсонате, центр одного из сальвадорских департаментов; реакцией на усиление влияния Морасана стало сделанное Сан-Мартином в начале 1834 года заявление о выходе Сальвадора из Союза. В ответ Морасан объявил сальвадорские власти низложенными и назначил  года временным верховным главой Карлоса Саласара Кастро, направив его на подавление сепаратизма;  года в сражении при Хибоа () федеральные силы разбили сальвадорцев и вынудили Сан-Мартина отправиться в изгнание в Мексику. Саласар распустил местные органы управления и передал  года Сальвадор под прямое федеральное управление, которое по поручению Морасана осуществлял его вице-президент Хосе Грегорио Саласар, который 21 сентября 1834 года собрал в Сан-Висенте сальвадорский конгресс.

До инаугурации избранных конгрессом верховным главой Дионисио Эрреры и вице-главой Хосе Марии Сильвы Саласар передал  года управление главному советнику государства () Хоакину Эсколану. Эррера отказался принять пост, и  года полномочия принял Сильва, исполнявший их до  года, когда конгресс утвердил отставку Эрреры (как лицо, избранное с Эррерой совместно, Сильва вернул полномочия Эсколану).  года новым верховным главой стал Николас Эспиноса, в июне 1835 года согласившийся на перенос федеральной столицы в Сан-Сальвадор.  года он был отстранён Морасаной, заменившим его на Франсиско Гомеса.  года Морасан направил в Сальвадор Диего Вихиля, фактически взявшего управление в свои руки;  года он был избран верховным главой Сальвадора (вице-главой стал Тимотео Менендес). На период их администрации пришлась разрушительная эпидемия холеры. Во время подавления восстания индейцев в Сакатеколуке и Кохутепеке (в мае—июне 1837 года) Вихиль временно передал полномочия Менендесу;  года в связи с принятием поста вице-президента федерации Вихиль оставил пост главы Сальвадора окончательно.

С начала 1838 года начался распад федерации;  года о выходе из неё заявили власти Никарагуа, а после провозглашения федеральным конгрессом  года права выбора составными частями союза любой основанной на народном представительстве формы правления, федерацию покинули Гондурас ( года), Коста-Рика ( года) и Гватемала ( года).  года их примеру последовало государство Лос-Альтос (отделившиеся  года от Гватемалы её северо-западные области, вошедшее в союз  года.

 года Морасан, пытаясь сохранить федерацию, передал полномочия вице-президенту Диего Вихилю, а сам, используя сальвадорскую территорию, стал проводить активную политическую и военную кампанию против своих противников в других центральноамериканских государствах. Менендес, остающийся с 6 января 1838 года ответственным за исполнительную власть в Сальвадоре в условиях создавшегося двоевластия, подал в отставку  года, передав полномочия советнику Антонио Хосе Каньясу;  года Морасан вновь был избран в Сальвадоре верховным главой. Его усилия по восстановлению федерации не увенчались успехом; 18 марта 1840 года войска он вторгся в Гватемалу, где был разбит.  года Диего Вихиль объявил о роспуске федерации; Морасан  года объявил об отставке и вскоре отбыл в изгнание.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещавших действующего главу государства, либо возглавляющих альтернативные правительства, контролирующих значительную территорию.

От введения поста президента до установления республики (1840—1859) 
На следующий день после отставки верховного главы Франсиско Морасана вице-глава Хосе Мария Сильва покинул столицу и в дальнейшем направился в изгнание вместе с Морасаном; ответственность за управление страной принял городской совет Сан-Сальвадора, передавший полномочия советнику Антонио Хосе Каньясу  года после официального объявления об отстранении Сильвы.  года Каньяс был свергнут начавшимся 20 сентября восстанием в столичных казармах, инспирированным лидером консерваторов Франсиско Малеспином, ставшим в марте 1840 года командующим сальвадорской армией. Управление страной было передано руководящему сенатору () Норберто Рамиресу, созвавшему конституционную ассамблею, которая  года назначила временным верховным главой Хуана Линдо и приняла новую конституцию, зафиксировавшую обретение Сальвадором независимости. После вступления её в силу  года Линдо стал временным президентом государства (пост, введённый конституцией). Был установлен двухлетний срок президентских полномочий, однако обычной практикой первых лет являлось принятие полномочий вице-президентами по установленным конституцией основаниям или замещение президентского поста сенаторами-президентами, назначаемыми с ограниченными полномочиями при отсутствии избранных лиц; кроме того, под давлением ли представителей армии, исходя ли из политической целесообразности, под воздействием ли внешнеполитических факторов полномочия могли временно делегироваться президентом без оставления им своего поста.

Новой попыткой объединения Центральной Америки стала Центральноамериканская Конфедерация (), образованная в 1842 году Сальвадором, Гондурасом и Никарагуа. Представители этих государств собрались  года в никарагуанском городе Чинандега на  и подписали  года пакт о создании единых органов законодательной, исполнительной и судебной власти.  года собравшиеся в сальвадорском городе Сан-Висенте делегаты  () избрали главой исполнительной власти верховного делегата () Фруто Чаморро. Его полномочия оставались номинальными при сохранении фактической полноты власти у глав трёх государств-членов и были прекращены 1 декабря того же года; в 1845 году он безрезультатно предлагал трём государствам проект нового договора, к этому времени их союз де-факто был прекращён.

Генерал Франсиско Малеспин, фактически низложивший  года президента Хуана Хосе Гусмана, в феврале 1844 года добился своего избрания на пост президента и в том же году в октябре провёл успешную военную кампанию против Гватемалы и в декабре вмешался в гражданскую войну в Никарагуа, где обеспечил победу своим союзникам, однако при возвращении в Сальвадор  года был лишён полномочий Национальным конгрессом, передавшим их вице-президенту Хоакину Эуфрасио Гусману. Повторная попытка вернуться в страну обернулась вооружённым конфликтом, в котором Малеспин был захвачен и обезглавлен индейцами.

В ноябре 1849 года никарагуанском Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Леоне начала работу  представителей Никарагуа, Гондураса и Сальвадора.  года ими было подписано соглашение о создании Национального представительства Центральной Америки (), формируемого парламентами стран, с целью унификации политики, установления единого международного представительства и создания общих властных институтов трёх стран. Первая встреча избранных представителей состоялась  года в Чинандеге (Никарагуа), в январе 1852 года со второй попытки они добились от национальных правительств созыва Конституционной ассамблеи Центральной Америки (), которая вскоре одобрила Национальный Статут Центральной Америки и избрала её временным президентом , а после его отказа принять пост — Франсиско Кастельона. Однако отказ Никарагуа и Гондураса ратифицировать принятый статут прервал интеграционный процесс. Причиной этого стало поражение консервативных Сальвадора и Гондураса, вторгшихся  года в Гватемалу с целью изгнания из Центральной Америки либерала Рафаэля Карреры, вернувшегося из Мексики и вновь избранного гватемальским президентом. Армия коалиции была разгромлена 2 февраля в , что привело в Сальвадоре через месяц к отставке переизбранного годом ранее президента Доротео Васконселоса.

 года землетрясением была разрушена столица Сан-Сальвадор, правительство было переведено Кохутепеке, где пребывало до  года.
Парламентским декретом от  года была провозглашена Республика Сальвадор (), однако официальное употребление наименования президент республики для главы государства было отложено до инаугурации  года преемника отстранённого президента государства Мигеля Сантина дель Кастильо, при этом замещающие его пост лица именовались вице-президент республики () или сенатор-президент республики ().

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещавших действующего главу государства, либо возглавляющих альтернативные правительства, контролирующих значительную территорию.

Первые годы республики (1860—1876) 
После учреждения в 1859 году поста президента республики первым  года на него вступил генерал Херардо Барриос, избранный на пять лет. Лишённые им полномочий в 1859 году Мигель Сантин дель Кастильо и Хоакин Эуфрасио Гусман, покинувшие страну, стремились к организации иностранной интервенции, с целью предотвращения которой Барриос совершил в конце 1860 — начале 1861 годов поездку в Гватемалу, возглавляемую Рафаэлем Каррерой, однако его стремление к возрождению центральноамериканской федерации привели , начавшейся с гватемальского вторжения, отражённого в  22—24 февраля 1863 года. В июне начала наступление Никарагуа (через территорию Гондураса), в июле его возобновила Гватемала; осаждённый с 30 сентября Сан-Сальвадор пал 26 октября, скрывшийся Барриос бежал из страны, однако в 1865 году был экстрадирован из Никарагуа и расстрелян. С началом войны оппозиция провозгласила  года в Санта-Ане временным президентом Франсиско Дуэньяса Диаса.  года была принята утвердившая провозглашение республики конституция, установившая четырёхлетний президентский срок.

 года военный министр Сантьяго Гонсалес Портильо низложил Дуэньяса, став временным президентом. Созванная по его инициативе конституционная ассамблея утвердила  года новую конституцию, вновь снизившую срок президентских полномочий до двух лет и избравшую Портильо конституционным президентом. С 1 мая по 9 июля 1872 года он передал полномочия вице-президенту Мануэлю Мендесу и возглавил сальвадорский контингент, совместно с Гватемалой свергнувший гондурасского президента Хосе Марию Медину. По возвращении Портильо вновь созвал конституционную ассамблею, утвердившую новую конституцию и увеличившую срок его полномочий до 4 лет (без права немедленного переизбрания). Кроме того, был установлен порядок замещения поста президента одним из трёх заранее назначенных из числа сенаторов заместителей (). В 1876 году президентом был избран Андрес дель Валье, вынужденный оставить пост  года по условиям мирного договора с гватемальским президентом Хусто Руфино Барриосом Ауйоном, разгромившим сальвадорцев из опасения их поддержки его политическим противникам.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещавших действующего главу государства, либо возглавляющих альтернативные правительства, контролирующих значительную территорию.

«Кофейная республика» (1876—1931) 
Президент Рафаэль Сальдивар, вступивший на пост после отставки Андреса дель Валье  года, в 1881 и 1882 годах утвердил ряд законов, отменивших систему общинных земель и эхидо, существовавшую в Сальвадоре с колониальных времён, что фактически позволило нескольким семьям стать собственниками большей части сельскохозяйственных земель, создав условия для их доминирования в политической жизни страны, период которого получил название «кофейная республика» ().

 года созванный Сальдиваром конституционный конгресс принял новую конституцию и позже избрал его на новый президентский срок. Новая конституционная ассамблея утвердила обновлённую конституцию уже  года; её авторитарность вызвала широкие протесты,  года в Санта-Ане Франсиско Менендес поднял восстание. Чтобы избежать гражданской войны Сальдивар передал полномочия второму из назначенных заместителей () Фернандо Фигероа, который, исчерпав свои возможности в урегулировании, передал их  года третьему из назначенных заместителей () , а тот через три дня — Менендесу.

Созванный в 1886 году Национальный конституционный конгресс утвердил  года новую конституцию, перенёсшую начало исчисления президентского срока на 1 марта, и избрал Менендеса конституционным президентом.  года он был свергнут генералом Карлосом Эсетой и скончался в тот же день от инфаркта. Начиная с 1890 года периодически в официальных документах стало использоваться наименование страны Республика Эль-Сальвадор (), однако оно не было юридически определено до 1915 года.  года из Гватемалы в страну вернулись оппозиционеры, положив начало движению, ставшему известным как ; 30 апреля муниципалитет Санта-Аны провозгласил одного из лидеров восстания Рафаэля Антонио Гутьерреса временным президентом. После ряда поражений эстера  года отплыл на пароходе из Ла-Либертада в Коста-Рику (вскоре американская канонерская лодка там же взяла на борт являвшегося вице-президентом его брата Антонио); на следующий день Гутьеррес вошёл в столицу, а 1 марта следующего года стал конституционным президентом.

 года Никарагуа, Гондурас и Сальвадор сделали новую попытку объединения, подписав  (по названию гондурасского города Амапала, места его подписания, ставшего столицей нового союза трёх государств). Ратификация документа и создание союза, получившего название Великая Республика Центральной Америки (), были завершены  года; в тот же день начал работу коллегиальный орган исполнительной власти —  () в составе трёх представителей каждого из государств-членов; через два дня по решению дьеты члены союза отказались от включения слова «республика» в свои наименования (предписав использование слова «государство, штат», ).  года Генеральная ассамблея () утвердила Политическую конституцию Соединённых Штатов Центральной Америки (), после ратификации вступившую в силу  года. Коллегиальным органом исполнительной власти Соединённых Штатов Центральной Америки () стал Федеральный исполнительный совет (); главы государств союза стали именоваться губернаторами (). Однако в течение месяца союз был прекращён:  года о выходе из него своей страны объявил совершивший военный переворот в Эль-Сальвадоре Томас Регаладо,  года его примеру последовал Гондурас, в связи с чем на следующий день Исполнительный совет заявил о роспуске федерации;  года это было признано Никарагуа.

После получения Регаладо конституционного статуса в 1899 году вплоть до смертельного ранения  года Мануэля Араухо президентские полномочия переходили в установленном электоральном порядке. Карлос Мелендес, получивший полномочия после смерти Регаладо как первый из назначенных заместителей (), восстановил политическую традицию и стал первым представителем , управлявшей страной до 1931 года.

Последняя по времени попытка создать единое государство в Центральной Америке была предпринята в период с июня 1921 года по январь 1922 года.  года в коста-риканской столице Сан-Хосе представители Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики и Эль-Сальвадора подписали договор о создании новой Федерации Центральной Америки (). Соглашение было ратифицировано 3 февраля Гондурасом, 25 февраля Сальвадором и 9 апреля Гватемалой и вступило в силу  года (в Коста-Рике процедура была отложена). В гондурасской столице Тегусигальпе в тот же день начал работу Временный федеральный совет () во главе с Хосе Висенте Мартинесом.  года Национальная конституционная ассамблея делегатов трёх государств обнародовала Политическую конституцию Республики Центральной Америки (), после её вступления в силу  года федерация стала назваться Республика Центральной Америки (). Вскоре началась дезинтеграция союза: 14 января 1922 года о прекращении своего членства в нём заявила Гватемала, 29 января прекратил работу федеральный совет, 4 февраля из федерации вышел Эль-Сальвадор и 7 февраля — Гондурас.

Попытка победившего на выборах 1931 года Артуро Араухо Фухардо, создавшего , осуществить земельную реформу, привела к его свержению спустя девять месяцев военными, создавшими Гражданский директорат ().

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещавших действующего главу государства, либо возглавляющих альтернативные правительства, контролирующих значительную территорию.

Период военного авторитаризма (1931—1979) 
Свергнувшие  года Артуро Араухо военные, создавшие Гражданский директорат (),  года передали полномочия Максимилиано Эрнандесу Мартинесу, установившему авторитарный режим; созданная им  была объявлена единственной легальной политической силой.  года Национальная конституционная ассамблей утвердила новую конституцию, увеличившую срок президентских полномочий до шести лет с началом отсчёта 1 января года, следующего за выборами. Был установлен переходный период, по которому срок полномочий действующего президента завершался  года; однако результаты проведённых в январе безальтернативных выборов не были опубликованы, на фоне массовых выступлений студенчества, армии и оппозиционных политических групп Мартинес подал  года в отставку. Являвшийся вице-президентом Андрес Игнасио Менендес, став преемником, отказался гарантировать победу сторонникам Мартинеса и был отстранён военными, передавшими президентский пост Осмину Агирре-и-Салинасу, кандидат которого Сальвадор Кастанеда Кастро победил с почти стопроцентным результатом. Введённое им чрезвычайное положение и стремление добиться своего переизбрания привели к военному перевороту, в результате которого был создан Революционный правящий совет, добившийся принятия новой конституции, перенёсшей дату исчисления шестилетнего президентского срока на 14 сентября. После вступления  года её в силу Революционный правящий совет передал полномочия избранному в марте 1950 года президентом Оскару Осорио. Как и на предыдущих, к участию в выборах 1956 года не были допущены большинство партий, в итоге преемник Осорио Хосе Мария Лемус Лопес был свергнут  года под лозунгами соблюдения конституции 1950 года и выборного законодательства. Пришедшая к власти Правительственная хунта состояла в основном из гражданских лиц, однако  года была свергнута Военно-гражданской директорией, созвавшей конституционную ассамблею, утвердившую  года новую конституцию, снизившую срок президентских полномочий до пяти лет и перенёсшей дату его исчисления на 1 июля; после вступления конституции в силу директория передала полномочия назначенному временным президентом Эусебио Родольфо Кордону Сеа. После победы на выборах 1962 года Эусебио Родольфо Кордон Сеа установленный электоральный порядок исполнялся до революционных событий 1979 года и последовавшей гражданской войны.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещавших действующего главу государства, либо возглавляющих альтернативные правительства, контролирующих значительную территорию.

После 1979 года 

Выборы 1977 года прошли с массовыми нарушениями и породили широкое забастовочное движение и консолидацию оппозиции.  года группа молодых офицеров, имевших поддержку США (считавшими, что правительство Карлос Умберто Ромеро Мена утратило контроль над ситуацией и опасавшихся усиления левых сил), совершила переворот и создала Революционную правительственную хунту () в составе двух армейских офицеров и трёх политиков, выступивших с программой проведения аграрной реформы, национализации банков, запрета частных военизированных формирований, роспуска проправительственного ополчения ORDEN. Из-за внутренних противоречий хунта неоднократно меняла свой состав (обычно выделяют три состава), пока  года её председателем не стал лидер Христианско-демократической партии Хосе Наполеон Дуарте. Несмотря на то, что в целом заявленные реформы были реализованы, включая принятие 26 апреля 1982 года новой конституции, перенёсшей инаугурационный день на 1 июня и установившей для кандидатов в президенты ценз в виде шестилетней принадлежности к зарегистрированной политической партии, и проведения 29 апреля 1982 года выборов временного президента, в стране началась гражданская война с полномасштабным применением всех родов войск, включая авиацию, в которой правительству противостояли левые силы, объединённые во Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти. 15 декабря 1983 года конституционная ассамблея утвердила обновлённую конституцию, заменившую «партийный ценз» ограничением баллотироваться в президенты военнослужащим, оставившим действительную службу менее чем за три года до проведения выборов. На проведённых в соответствии с нею выборах 1984 года победу одержал Дуарте, затем с 1989 по 2009 годы власть удерживал правый Националистический республиканский альянс. Переговоры правительства с повстанцами, начатые в 1984 году при международном посредничестве, завершились заключением  года соглашений, названных по месту подписания в Чапультепекском дворце в Мехико; официальной датой завершения гражданской войны стало  года, общие потери в её ходе оцениваются как свыше 75 тысяч погибших и 12 тысяч пропавших без вести.

Ставший по Чапультепекским соглашениям политической партией Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти являлся правящим с 2009 по 2019 годы, после чего президентом стал кандидат от традиционного союзника мартинистов Широкого альянса за национальное единство Найиб Букеле.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Сальвадора (архивная копия 2020-12-01)

Сальвадор
Сальвадор
Списки:Сальвадор